Borak peut désigner :

Toponymes
Borak, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
Borak, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie ;

Autre
Borak, un prénom albanais.
La Borak (ou Bouraq) : Créature mythique chevauchée par Mahomet dans son voyage nocturne de La Mecque au Temple de Jérusalem, représentée sous la forme d'un cheval à buste de femme couronné d'un diadème. La première représentation serait l'œuvre de Chcik-el-Ispahani, en l'an 961 ap. J.C.